

Населені пункти та їхні частини

 Кобеля — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Кобеля — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кобеля — село в гміні Ківіти Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кобеля — частина села Лентковиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кобеля — частина села Ображейовиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кобеля — частина села Збилітовська-Ґура в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки